De re metallica ist der Titel von:

 De re metallica, Buch von Georgius Agricola
 De re metallica (Entzelt), Buch von Christoph Entzelt